Loewit ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Loewit (* 1958), österreichischer Schriftsteller und Arzt.
 Moritz Loewit (1851–1918), österreichischer Pathologe